Осечна — топоним.

Польша 
 Осечна (Великопольское воеводство) () — город в Лешненском повяте Великопольского воеводства, Польша.
 Осечна (гмина, Лешненский повят) () — гмина в Лешненском повяте Великопольского воеводства, Польша.
 Осечна (гмина, Старогардский повят) () — гмина Старогардском повяте Поморского воеводства, Польша.

Чехия 
 Осечна (Чехия) () — город в районе Либерец Либерецкого края Чехии.